Prestes ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Leocádia Prestes (* 1936), brasilianische Historikerin
 Júlio Prestes (1882–1946), gewählter Präsident Brasiliens im Jahr 1930
 Luís Carlos Prestes (1898–1990), brasilianischer Politiker, Vater von Anita Prestes
 Olga Benario-Prestes (1908–1942), deutsch-brasilianische Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg

Zur militärisch-politischen Bewegung in Brasilien in den 1920er Jahren, die von Luís Carlos Prestes angeführt wurde, siehe Coluna Prestes